Медиоланский — устар. Миланский, притяжательное итальянскому городу Милан (Медиолан).

Персоналии 
 Амвросий Медиоланский (ок. 340—397) — миланский епископ, проповедник и гимнограф. 
 Арсакий Медиоланский (?—V—VI век) — святой, признанный католической и православной церквами[
 Святой Себастьян — в православии почитается под именемем Севастиан Медиоланский.
 Медиоланский, Евлампий Петрович (в монашестве Григорий; 1822—1881) — епископ Русской православной церкви.

История 
 Медиоланский эдикт
 Медиоланский собор

Фамилия 
 Медиоланский — редкая русская семинаристская фамилия.
 Григорий (Медиоланский)